

Geografia 
 Porta Zamboni (Porta San Donato) – porta nella terza cinta muraria di Bologna
 Via Zamboni – via nel centro storico di Bologna
 Villa Gandini Zamboni – villa residenziale storica a Valeggio sul Mincio
 Villa Turco, Zamboni – villa veneta del XVI secolo, a Negrar, in provincia di Verona
 Rifugio Zamboni-Zappa – rifugio a Macugnaga, in provincia di Viterbo

Persone 
Adolfo Zamboni (1891-1960) – militare, antifascista e partigiano italiano
Adriano Zamboni (1933-2005) – ciclista su strada italiano
Angelo Zamboni (1895-1939) – pittore italiano
Anna Zamboni (1951) – ex modella italiana, Miss Italia 1969
Anteo Zamboni (1911-1926) – anarchico italiano
Aventino Zamboni (1907-?) – calciatore e allenatore di calcio italiano
Cesare Zamboni (1931) – calciatore italiano
Filippo Zamboni (1826-1910) – poeta e scrittore italiano
Frank Zamboni (1901-1988) – imprenditore statunitense
Giorgio Zamboni (1943-2011) – medico, filosofo e accademico italiano
Giovanni Fortunato Zamboni (1756-1850) – avvocato, presbitero e storico italiano
Giuseppe Zamboni (1776-1846) – abate, fisico e docente italiano
Giuseppe Zamboni (1875-1950) – filosofo, presbitero e accademico italiano
Giulia Zamboni (2010) - calciatrice italiana 
Guelfo Zamboni (1897-1994) – diplomatico italiano
Luigi Zamboni (1772-1795) – patriota italiano
Luigi Zamboni (1909-1943) – militare italiano, medaglia d'oro al valor militare
Lona de Zamboni (1877–1945) – scultrice austriaca
Marco Zamboni (1977) – calciatore italiano
Maria Zamboni (1891-1976) – soprano italiana
Martina Zamboni (1996) – calciatrice italiana
Massimo Zamboni (1957) – chitarrista, cantautore e scrittore italiano
Nicola Zamboni (1943) – scultore italiano
Nicola Petrini Zamboni (1785-1849) – violinista, compositore e direttore d'orchestra italiano
Paolo Zamboni (1939-1969) – ostacolista italiano
Paolo Zamboni (1957) – medico, chirurgo, scienziato e professore universitario italiano
Umberto Zamboni (1865-1956) – militare e politico italiano

Altro 
Zamboni o Rolba – macchina usata per pulire e levigare la superficie di una pista di ghiaccio